Тизапан ел Алто има више значења:

 Општина Тизапан ел Алто (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тизапан ел Алто (Тизапан ел Алто, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику